Čtyřhra juniorů Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráči, kteří splňovali věková kritéria juniorské kategorie. V roce 2021 junioři nehráli kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2020 byla rumunsko-švýcarská dvojice Nicholas David Ionel a Leandro Riedi, jejíž členové již nebyli věkově způsobilí ke startu mezi juniory.

Vítězem se stal druhý nasazený, americko-hongkongský pár Bruno Kuzuhara a Coleman Wong, který ve finále zdolal americko-paraguaysko dvojici Alex Michelsen a Adolfo Daniel Vallejo poměrem 6–3 a 7–6. Kuzuhara získal na Australian Open double, když jako první od Jiřího Veselého v roce 2011 vyhrál i juniorku dvouhry. Wong se stal prvním šampionem melbournského grandslamu z Hongkongu. Na majorech vybojoval druhou trofej v řadě poté, co ovládl i zářijové  US Open 2021.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

junioři čtyřhra
Juniorský tenis v roce 2022